Ochlockonee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ochlockonee (Florida)
 Ochlockonee (Georgia)

Sonstiges:
 Ochlockonee River, Fluss in Florida
 USS Ochlockonee (AOG-33), U.S. Navy Gas-Tankschiff